CMS est un sigle composé des trois lettres C, M et S, qui peut faire référence l'un des sujets parmi les thèmes suivants :

Armement 
 Combat Management System, le système de gestion de combat des frégates multi-missions (FREMM) franco-italiennes ;

Aviation 
 Code CMS .

Économie, finance et affaires 
 Constant maturity swap, le taux fixe de swap d'une durée donnée en finance de marché ;
 Critical Management Studies (en français, études critiques en management) ;
 CMS, un cabinet d'avocats international dont le siège est à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne.

Électronique, informatique et logiciels 
 Card Management System, un logiciel permettant de gérer un parc de périphériques cryptographiques tel que des cartes à puces ;
 Centralized Maintenance System, un logiciel avionique fournissant les données de maintenance à bord des derniers programmes Airbus (A380, A350) ;
 composant monté en surface, dans la fabrication d'une carte électronique ;
 Content management system (en français, système de gestion de contenu), un type de logiciel ;
 Conversation Monitor System, un système de temps partagé mono-utilisateur fonctionnant sous système IBM VM ;
 système CMs, une méthode informatique d'écriture du mongol traditionnel, se superposant aux caractères des codes ASCII, aujourd'hui remplacé par le standard multilingue UTF-8 ;
 Course Management System, un système de gestion de cours, en éducation ;
 CMS (où CMS signifie Configuration Management System), la version 3 d'ITIL ;
 , le standard de l'IETF pour la protection cryptographique des données informatiques (signature, chiffrement, authentification) ;

Médecine 
 centre médico-social, en Suisse et en France ;

Religion 
 Church Mission Society, une société missionnaire, travaillant avec la Communion anglicane et des protestants, à travers le monde ;

Sciences

Mathématiques 
Canadian Mathematical Society (en français, Société mathématique du Canada) ;
 Center of Mathematical Sciences, un centre de recherche mathématique chinois ;
 Chinese Mathematical Society  (en français, Société mathématique chinoise) ;

Physique 
 Compact Muon Solenoid (en français, solénoïde compact à muons), l'une des deux grandes expériences génériques de physique des particules du collisionneur LHC du CERN ; le sigle CMS désigne à la fois l'expérience, le détecteur qu'elle exploite, et la collaboration internationale de physiciens qui la réalise ;

Zoologie 
 Convention on Migratory Species (en français : convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage), une convention sur les espèces migratrices ;

Botanique 
 Cytoplasmic male sterility (en français : stérilité mâle cytoplasmique, une stérilité induite par le génome mitochondrial)

Secours 
 colonne mobile de secours, une notion de secours de catastrophe dans le cadre du secours à la personne ;
 Colonne mobile de secours, l'ancien nom d'une unité du Service des Secours de la Croix-Rouge de Belgique (1948-2003).